Licența Publică Generală GNU este o licență software foarte utilizată, prima versiune a ei fiind scrisă de Richard Stallman.

Versiunea 2 a licenței GPL (GPLv2) a fost publicată în Iunie 1991 împreună cu o licență complementară pentru biblioteci software, numită LGPL.

Traducere neoficială în limba română a versiunii 2

 This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Romanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help romanian speakers understand the GNU GPL better.

 Aceasta este o traducere neoficială a Licenței Publice Generale GNU în limba română. Nu a fost publicată de Free Software Foundation și nu specifică termenii legali de distribuire a programelor care folosesc GNU GPL--numai textul original în limba engleză al GNU GPL face acest lucru. Cu toate acestea, sperăm ca această traducere să ajute vorbitorii de limbă română să înteleaga mai bine GNU GPL.

LICENȚĂ PUBLICĂ GENERALĂ GNU 
Versiunea 2, iunie 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

Este permisă copierea acestui document, dar este interzisă
modificarea lui.

Prefață 

Licențele majorității programelor sunt concepute pentru a vă priva
de libertatea de a modifica și distribui programele respective.  În
contrast, intenția Licenței Publice Generale GNU este de a vă garanta
libertatea de a distribui și modifica programele libere și de a se
asigura că programele sunt libere pentru toți utilizatorii.  Această
Licență Publică Generală se aplică majorității programelor aparținând
Free Software Foundation precum și tuturor celorlalte programe ai
căror autori decid să o folosească.  Alte programe aparținând Free
Software Foundation sunt puse sub Licența Publică Generală GNU pentru
Biblioteci.  Această Licență poate fi de asemenea folosită pentru
programele dumneavoastră.

Libertatea programelor nu implică neapărat absența costului.
Licențele noastre sunt concepute să vă garanteze libertatea de a
distribui copii ale programelor libere (si de a oferi acest serviciu
contra cost, daca doriți), de a obține codul sursă, de a schimba
programul sau a folosi porțiuni din el în noi programe libere, și de a
ști că puteți face toate aceste lucruri.

Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să impunem restricții împotriva
oricui ar încerca să vă conteste aceste drepturi sau să vă ceară să
renunțați la ele.  Aceste restricții implică anumite responsabilități
pentru dumneavoastră dacă distribuiți copii ale programelor, sau dacă
le modificați.

De exemplu, daca distribuiți copii ale unui program, indiferent dacă
o faceți gratuit sau contra unei sume de bani, trebuie să dați
beneficiarilor toate drepturile pe care le aveți dumneavoastră.
Trebuie să vă asigurați că ei primesc, sau pot primi, codul sursă al
programului.  În plus, trebuie să le arătați care sunt termenii în
care primesc programul, pentru ca ei să știe care le sunt drepturile.

Drepturile dumneavoastră sunt protejate în două etape: (1)
prin stabilirea drepturilor de autor pentru program, și (2) prin
această Licentă care vă dă dreptul legal de a copia, distribui și/sau
modifica programul.

De asemenea, pentru propria noastră protecție cât și pentru cea a
autorilor, vrem să ne asigurăm că toată lumea înțelege că nu există
nici un fel de garanție pentru acest program liber.  Dacă programul
este modificat de altcineva și distribuit mai departe, vrem ca
beneficiarii programului să știe că ceea ce au nu este originalul, în
așa fel încât nici o problemă introdusă de altcineva nu va avea un
efect negativ asupra reputației autorilor inițiali.

Orice program liber este în mod constant amenințat de patentele
software.  Noi vrem să evităm pericolul ca cei ce redistribuie
programe libere să obțină patente, practic transformând programul
într-unul aflat sub controlul total al persoanei sau instituției ce
deține patentul (engl. proprietary).  Pentru a preveni această
situație, facem clară poziția noastră conform căreia orice patent
trebuie acordat fie în așa fel încât să poată fi folosit gratuit și
fără restricții de oricine, fie deloc.

Termenii și condițiile exacte de copiere, distribuire și modificare
sunt specificate în următoarele paragrafe.

LICENȚA PUBLICĂ GENERALĂ GNU

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COPIERE, DISTRIBUIRE ȘI MODIFICARE 

0. Această Licență se aplică oricărui program sau proiect ce conține
o mențiune a deținătorului drepturilor de autor spunând că poate fi
distribuit în termenii acestei Licențe Publice Generale.  Prin
"Program" vom înțelege orice asemenea program sau proiect, iar prin
"proiect bazat pe Program" vom înțelege fie programul fie orice alt
proiect derivat din Program conform cu legea drepturilor de autor: un
proiect ce conține Programul sau porțiuni din el, fie în forma
originală fie modificată și/sau tradusă în altă limbă.  (În restul
acestui document traducerile vor fi incluse fără restricții în
termenul "modificare".)  Fiecare persoană autorizată de această
Licență va fi desemnată prin termenul "dumneavoastră".

Activitățile care nu sunt de copiere, distribuire și modificare sunt
în afara scopului acestei Licențe.  Activitatea de executare a
programului nu este restricționată, iar rezultatul programului
(engl. output) este acoperit de licență doar în cazul în care
conținutul său constituie un proiect bazat pe Program (independent de
faptul că a fost obținut prin rularea Programului).  În ce masura
acest lucru este adevărat depinde de natura Programului.

1. Puteți copia și distribui copii nemodificate ale codului sursa al
Programului în forma în care îl primiți, prin orice mediu, cu condiția
să specificați vizibil pe fiecare copie autorul și lipsa oricărei
garanții, să păstrați intacte toate notele referitoare la această
Licență și la absenta oricărei garanții și să distribuiți o copie a
acestei Licențe cu fiecare copie a Programului.

Puteți pretinde o retribuție financiară pentru actul fizic de transfer
al unei copii, și puteți oferi garanție contra cost.

2. Puteți efectua modificări asupra copiilor Programului (sau asupra
oricăror porțiuni ale sale), creând astfel un "proiect bazat pe
Program".  Copierea și distribuirea unor asemenea modificări sau
proiecte se pot face conform termenilor secțiunii precedente (1), doar
dacă toate condițiile următoarele sunt îndeplinite:

a) Toate fișierele modificate trebuie să conțină note foarte vizibile menționând faptul că dumneavoastră le-ați modificat, precum și data fiecărei modificări.

b) Orice proiect pe care îl distribuiți sau publicați, care în întregime sau în parte conține sau este derivat din Program (sau orice parte a acestuia), trebuie să poata fi folosit de oricine, gratuit și în întregime, în termenii acestei Licențe.

c) Daca programul modificat citește comenzi în mod interactiv, trebuie să îl modificați în așa fel încât atunci când este pornit în mod interactiv să afișeze un mesaj referitor la drepturile de autor precum și o notă mentionând lipsa oricărei garanții (sau să menționeze faptul că dumneavoastră oferiti o garanție). De asemenea trebuie specificat faptul că utilizatorii pot redistribui programul în aceste condiții precum și o explicație a modalității în care poate fi obținut textul acestei Licențe.  (Excepție: dacă Programul este interactiv dar nu afișează în mod normal un asemenea mesaj, nu este necesar ca proiectul bazat pe Program să afișeze un mesaj.)

Aceste cerințe se aplică Programului modificat în întregime.  Daca pot
fi identificate secțiuni ale proiectului care nu sunt derivate din
Program, și pot fi considerate de sine stătătoare, atunci această
Licență și termenii săi nu se aplică acelor secțiuni când sunt
distribuite ca proiecte separate.  Când distribuiți aceleași secțiuni
ca parte a unui întreg care este un proiect bazat pe Program,
distribuirea întregului proiect trebuie să fie făcută în acord cu
termenii acestei Licențe, ale cărei permisiuni pentru alte licențe se
extind asupra întregului, și deci asupra fiecărei secțiuni în parte,
indiferent de autor.

Astfel, nu este în intenția acestei secțiuni să pretindă drepturi sau
să conteste drepturile dumneavoastră asupra unui proiect efectuat în
întregime de dumneavoastră.  Intenția este de a exercita dreptul de a
controla distribuția proiectelor derivate sau colective bazate pe
Program.

În plus, pura agregare (pe un mediu de stocare sau distribuție) cu
Programul (sau cu un proiect bazat pe Program) al unui alt proiect
care nu este bazat pe Program nu aduce acel proiect sub incidența
acestei Licențe.

3. Puteți copia și distribui Programul (sau un proiect bazat pe el,
conform Secțiunii 2) în format obiect sau executabil conform
termenilor Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, cu condiția să îndepliniți
una dintre condițiile de mai jos:

a) Să îl oferiți însoțit de codul sursă corespunzător, în format citibil de către mașină, care trebuie să fie distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau

b) Să îl oferiți însoțit de o ofertă scrisă, (validă pentru cel puțin trei ani, pentru o taxă care să nu depășească costul fizic al efectuării distribuției sursei), de a oferi o copie completă, în format citibil de către mașină, a codului sursă, distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau

c) Să îl oferiți însoțit de informația pe care ați primit-o referitoare la oferta de a distribui codul sursa corespunzător. (Această alternativă este permisă numai pentru distribuiri necomerciale și doar dacă ați primit programul în format obiect sau executabil împreună cu această ofertă, în conformitate cu Subsecțiunea b de mai sus.)

Codul sursă al unui proiect este forma preferată în care se fac
modificări asupra proiectului.  Pentru un proiect executabil, codul
sursă complet înseamna codul sursa al tuturor modulelor pe care le
conține, împreună cu toate fișierele asociate conținând definiții ale
interfețelor și scripturile folosite pentru a controla compilarea și
instalarea executabilului.  Cu toate acestea, ca o excepție, nu este
obligatorie distribuirea împreuna cu codul sursă a acelor componente
care sunt în mod normal distribuite (în format sursă sau binar) cu
componentele majore (compilator, nucleu, etc.) ale sistemului de
operare sub care rulează executabilul, exceptând situația în care acea
componentă acompaniază executabilul.

Dacă distribuția executabilului sau codului obiect este făcută prin
oferirea permisiunii de copiere dintr-un loc dedicat, atunci oferirea
permisiunii de copiere a codului sursă din același loc este
considerată distribuire a codului sursă, chiar dacă beneficiarul nu
este obligat să copieze codul sursă împreuna cu codul obiect.

4. Nu puteți copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul
decât așa cum este prevăzut în această Licență.  Orice încercare de a
copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul în alți termeni
va duce la anularea drepturilor ce vă revin conform acestei Licențe.
Cu toate acestea, nu vor fi anulate drepturile celor ce au primit
copii sau drepturi de la dumneavoastră conform cu această Licență,
atâta timp cât rămân în conformitate cu ea.

5. Nu sunteți obligat să acceptați această Licență, deoarece nu ați 
semnat-o.  Cu toate aceastea, numai această Licență vă permite să
modificați Programul sau proiectele derivate din el.  Aceste acțiuni
sunt interzise prin lege dacă nu acceptați această Licență.  În
consecință, prin modificarea sau distribuirea Programului (sau a
oricărui proiect bazat pe Program), indicați în mod implicit
acceptarea acestei Licențe și a tuturor termenilor și condițiilor de
copiere, distribuire sau modificare a Programului sau proiectelor
bazate pe el.

6. De fiecare dată când redistribuiți Programul (sau orice proiect
bazat pe Program), beneficiarul primește o licență de la licențiatorul
original care îi permite să copieze, distribuie sau modifice Programul
în aceiași termeni și conditii.  Nu puteți impune nici o restricție
adițională asupra exercitării drepturilor pe care destinatarul le
primește prin această Licență.  Nu sunteți responsabil cu impunerea
respectării acestei Licențe de către o terță parte.

7. În cazul în care, ca o consecință a unei decizii judecătorești,
sau pretinsă încălcare a unui patent, sau pentru orice altă cauză (nu
neapărat limitată la chestiuni legate de patente), vi se impun
condiții (prin hotărâre judecătorească, înțelegere sau alte mijloace)
care contravin condițiilor acestei Licențe, acest lucru nu vă permite
nerespectarea condițiilor acestei Licente.  Dacă nu puteți face în așa
fel încât să satisfaceți simultan obligațiile din această Licență și
alte obligații pertinente, atunci, ca o consecință, vă este interzisă
distribuirea Programului.  De exemplu, dacă o autorizație de folosire
a unui patent nu vă permite redistribuirea gratuită a Programului de
către oricine îl primește de la dumneavoastră, direct sau indirect,
atunci singurul mod în care puteți satisface simultan aceste condiții
și Licența de față este să nu distribuiți Programul în nici un fel.

Dacă vreo porțiune a acestei secțiuni este invalidată sau de neaplicat
în anumite circumstanțe, restul secțiunii continuă să se aplice, iar
secțiunea în întregime se aplică în toate celelalte circumstanțe.

Nu este în intenția acestei secțiuni să vă determine să încălcați
vreun patent sau alte pretenții de drepturi de proprietate, sau să
contestați valabilitatea oricăror asemenea pretenții; această secțiune
are ca scop unic protejarea integrității sistemului de distribuire de
programe libere, care este implementat prin licențe publice.  Multe
persoane au contribuit generos la spectrul larg de programe
distribuite prin acest sistem, bazându-se pe aplicarea sa consistentă;
este la latitudinea autorului/donatorului să decidă dacă este dispus
să distribuie programe prin orice alt sistem, și o persoană autorizată
să folosească acele programe nu poate impune acea decizie.

Intenția acestei secțiuni este de a clarifica ceea ce este considerat
a fi o consecință a restului acestei Licențe.

8. Dacă distribuția și/sau folosirea Programului este restricționată
în anumite tări din cauza patentelor sau din cauza unor interfețe
aflate sub incidența unor drepturi de autor restrictive, deținătorul
drepturilor de autor ce plasează Programul sub această Licență poate
adăuga o limitare geografica a distribuirii ce exclude acele țări, în
așa fel încât distribuirea este permisă doar în (sau între) țările
care nu sunt excluse.  Într-un asemenea caz, Licența incorporează
această limitare ca și cum ar fi scrisă în corpul acestei Licențe.

9. Free Software Foundation poate publica din când in când noi
versiuni (sau versiuni revăzute) ale Licenței Publice Generale.
Asemenea versiuni noi vor fi similare în spirit versiunii prezente,
dar pot diferi în anumite detalii, pentru a adresa noi probleme sau
situații.

Fiecărei versiuni îi este asociat un numar unic.  Dacă programul
specifică faptul că i se aplică un numar de versiune al acestei
Licențe și "orice versiune ulterioară", aveți opțiunea de a urma
termenii și condițiile acelei versiuni sau ale oricărei versiuni
ulterioare publicate de Free Software Foundation.  Daca Programul nu
specifică un numar de versiune, puteți alege orice versiune publicată
vreodată de Free Software Foundation.

10. Dacă doriți să incorporați părți ale Programului în alte
programe libere ale căror condiții de distribuție sunt diferite,
cereți permisiunea autorului.  Pentru programe ale căror drepturi de
autor aparțin Free Software Foundation, cereți permisiunea de la Free
Software Foundation; uneori facem excepții pentru aceasta.  Decizia
noastră va fi ghidată de cele două scopuri de a prezerva statutul
liber al tuturor proiectelor derivate din programele noastre libere și
de a promova distribuirea și refolosirea programelor în general.

NICI O GARANȚIE 

11. DEOARECE PROGRAMUL ESTE OFERIT SUB O LICENȚĂ CE NU IMPLICĂ NICI
UN COST, NU EXISTĂ NICI O GARANȚIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ
DE LEGILE CE SE APLICĂ.  EXCEPTÂND SITUAȚIILE UNDE ESTE SPECIFICAT
ALTFEL ÎN SCRIS, DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI/SAU ALTE PĂRȚI
IMPLICATE OFERĂ PROGRAMUL "ÎN FORMA EXISTENTĂ" FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE
NICI UN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI
LIMITATĂ LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE UNUI
ANUMIT SCOP.  VĂ ASUMAȚI ÎN INTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
CALITATEA ȘI PERFORMANȚA ACESTUI PROGRAM.  ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL
SE DOVEDEȘTE A FI DEFECT, VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR
SERVICIILOR, REPARAȚIILOR ȘI CORECȚIILOR NECESARE.

12. ÎN NICI O SITUAȚIE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE
LEGEA APLICABILĂ SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎNȚELEGERI SCRISE, UN
DEȚINĂTOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTĂ PARTE CARE POATE
MODIFICA ȘI/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS
NU VA FI FĂCUT RĂSPUNZATOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV
CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU REZULTANTE, APĂRUTE DIN
FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ
A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE
SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚE PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A
PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACĂ DEȚINĂTORUL
SAU TERȚA PARTE A FOST PREVENITĂ ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA
PAGUBE.

SFÂRȘITUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Cum să Aplicați Acești Termeni Noilor Dumneavoastră Programe 

Dacă dezvoltați un nou program, și doriți să fie de cea mai mare
utilitate publicului, cea mai bună metodă de a realiza acest lucru
este să-l faceți liber, în așa fel încât oricine să-l poată
redistribui și modifica în acești termeni.

Pentru a face acest lucru, atașați următoarea notă programului.  Cel
mai sigur este să o atașati începutului fiecărui fișier sursă pentru a
transmite excluderea garanției; de asemenea, fiecare fișier ar trebui
să conțină cel puțin linia conținând drepturile de autor și o referire
la locul unde poate fi găsită întreaga notă.

<o linie cu numele programului și o scurtă prezentare a ceea ce face.>
Copyright (C) 19yy  <numele autorului>

Acest program este liber; îl puteți redistribui și/sau modifica în
conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU așa cum
este publicată de Free Software Foundation; fie versiunea 2 a
Licenței, fie (la latitudinea dumneavoastră) orice versiune
ulterioară.

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ
NICI O GARANȚIE, fără garanție implicită de vandabilitate și
conformitate unui anumit scop.  Citiți Licența Publică Generală
GNU pentru detalii.

Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU
împreună cu acest program; dacă nu, scrieți Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
02111-1307 USA

De asemenea, specificați modalitățile în care puteți fi contactat prin
poștă normală și electronică.

Daca programul este interactiv, modificați-l în așa fel încât să
genereze o scurtă notă atunci când pornește în mod interactiv:

Gnomovision versiunea 69, Copyright (C) 19yy numele autorului
Gnomovision nu oferă ABSOLUT NICI O GARANȚIE; pentru detalii
tastați `arată g'.  Acest program este liber, și sunteți
bineveniți să-l redistribuiți în anumite condiții; tastați 'arată
c' pentru detalii.

Comenzile ipotetice `arată g' și `arată c' ar trebui să arate
porțiunile corespunzatoare din Licența Publică Generală.  Bineînteles,
comenzile pe care le veți folosi pot fi denumite altfel decât `arată
g' și `arată c'; ele pot fi plasate pe meniuri, acțiuni ale
mouse-ului--orice este potrivit pentru programul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să obțineți un document semnat de instituția
pentru care lucrați (dacă lucrați ca programator) sau de
școală/universitate, prin care aceasta renunță la drepturile de autor
pentru programul dumneavoastră.  Urmează un exemplu; modificați
numele:

Yoyodyne, Inc., prin aceasta renunță la toate drepturile de autor
asupra programului `Gnomovision' (care face cu ochiul
compilatoarelor) scris de James Hacker.

<semnatura lui Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Această Licență Publică Generală nu permite incorporarea programului
dumneavoastră în programe aflate sub controlul restrictiv al
instituțiilor (engl. proprietary programs).  Daca programul
dumneavoastră este o subrutina a unei biblioteci, puteți considera mai
util să permiteți legarea la bibliotecă a programelor aflate sub
controlul restrictiv al instituțiilor.  Daca aceasta este ceea ce
doriți, folosiți Licența Publică Generală GNU pentru Biblioteci în
locul acestei Licențe.

Vezi și 
Licența Publică Generală GNU

Licențe software
Software cu sursă deschisă
Software liber